Nordsternhaus steht für
Nordsternhaus (Berlin)
Nordsternhaus (Essen)